Tênia - vermes Pseudophilidae e Ciclophylidae, notórios parasitas do homem
Solitária (Igrejinha) - bairro do município gaúcho
Cela solitária - punição onde o detento é encarcerado numa cela individual

Montanhsimo
 Ascensão solitária

Veja também 
Solitário

Desambiguação